

Tabela końcowa 

M = liczba meczów; Z = Games Won; R = remisy; P = porażki; bramki: zdobyte-stracone; Pkt = punkty

1899 w piłce nożnej
1899 w Wielkiej Brytanii
1900 w piłce nożnej
1900 w Wielkiej Brytanii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii